Blái Hnötturinn – album islandzkiego zespołu múm. Jest to soundtrack skomponowany dla dziecięcej sztuki teatralnej Blái Hnötturinn (Niebieska Planeta) autorstwa Andri Snær Magnasona. Cały zysk został przekazany Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy múm
Ścieżki dźwiękowe do przedstawień scenicznych
Albumy muzyczne wydane w roku 2001